Qızılqazma – centro abitato del distretto di Şabran, in Azerbaigian
 Qızılqazma – centro abitato del distretto di Xızı, in Azerbaigian